Nagy Magellán-felhő – a Lokális Galaxiscsoport egyik törpegalaxisa
 Kis Magellán-felhő – a Lokális Galaxiscsoport egyik törpegalaxisa
 Magellán-felhő (könyv) - Stanisław Lem regénye